Анато́лий Емелья́нович Го́лубов () — советский лётчик-ас истребительной авиации в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (29.06.1945). Генерал-майор авиации (31.05.1954).

Биография 
Родился а в деревне Новомарковка (ныне — Кантемировского района Воронежской области) в крестьянской семье. Русский.

Окончил 10 классов школы. С 1922 по 1925 год работал у зажиточных крестьян пастухом, батраком. С 1925 по 1927 год работал на заводе «Охра» на станции Журавка в Кантемировском районе конюхом, рабочим шаровой мельницы, старшим рабочим селектора, помощником машиниста. С октября 1927 года по декабрь 1929 года трудился в городе Шахты Ростовской области на угольных рудниках — имени Октябрьской революции и 1-м государственном — грузчиком, отбросчиком породы, крепильщиком, забойщиком.

В 1930 году был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу 25-го артиллерийского полка 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. Служил командиром орудия, помощником командира огневого взвода. Одновременно окончил 6-месячные курсы по подготовке в среднюю школу. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года.

В августе 1932 года был зачислен курсантом в 3-ю военную объединённую школу техников и пилотов в Перми, откуда в мае 1933 года был переведён в 8-ю Одесскую военную школу лётчиков. Окончил ей в ноябре 1933 года и затем был оставлен в этой школе — служил в ней до декабря 1936 года лётчиком-инструктором. С января 1937 по октябрь 1940 — командир отряда 2-й Борисоглебской военной школы лётчиков. С декабря 1940 по июнь 1941 года учился на оперативном факультете по подготовке командиров полков при Военно-Воздушной академии. 

По завершении учёбы назначен начальником курсов по подготовке командиров звеньев при формировавшейся 67-й истребительной авиационной дивизии; одновременно исполнял обязанности помощника командира полка. В связи с прекращением формирования дивизии в сентябре 1941 года, Голубов был направлен на Ленинградский фронт на должность помощника командира 523-го истребительного авиационного полка. Полк на истребителях ЛаГГ-3 принимал участие в боевых действиях с 2 октября по 26 декабря 1941 года в составе 3-й резервной авиагруппы, находившейся в подчинении 54-й армии.Участвовал в Тихвинской оборонительной и Тихвинской наступательной операций, действуя в районе Волхова и Войбокало. С 3 декабря 1941 года находился в оперативном подчинении ВВС Балтийского флота, выполняя задачи по прикрытию с воздуха кораблей и объектов флота. С января по июнь 1942 года находился в тылу на переформировании. В феврале 1942 года майор А. Е. Голубов был назначен командиром этого полка. Затем полк вернулся на фронт и передан в состав 234-й истребительной авиационной дивизии (1-я воздушная армия, Западный фронт). Участвовал в первой Ржевско-Сычёвской операции и в иных боях Ржевской битвы, где летом 1942 года воздушные бои отличались размахом и ожесточением. Там открыл счёт своих подтверждённых побед и сам командир полка, за день 14 августа 1942 года сбив в нескольких боях сначала истребитель Ме-109, а затем двухмоторный разведывательный самолёт Fw-189.

28 декабря 1942 года назначен командиром 18-го гвардейского истребительного авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии (1-я воздушная армия, Западный фронт). После завершения формирования полк вступил в бой в феврале 1943 года, сражаясь на истребителях Як-7б. В сентябре 1943 года полк был перевооружен на истребители Як-9. Участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной операции, в Курской битве, в Смоленской и Оршанской наступательных операциях. За отличия в боях полк был удостоен почетного наименования «Витебский», был награждён орденами Красного Знамени (23.10.1943) и Суворова III степени (23.07.1944), был представлен ко второму ордену Красного Знамени. 18-й гвардейский Витебский Краснознамённый ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк в период командования гвардии майора, а впоследствии гвардии подполковника Голубова в ноябре 1942 года принял в свой состав первую группу французских лётчиков, объединенных в 4-ю эскадрилью, названную «Нормандия». Впоследствии на базе этой эскадрильи в 1943 году сформирован отдельный полк «Нормандия-Неман». В начале Белорусской наступательной операции, 28 июня 1944 года при выполнении разведывательного вылета, был атакован двумя немецкими истребителями Ме-109 и сбил один из них, но при возвращении к своим при пересечении линии фронта на малой высоте был подбит огнём зенитной артиллерии и совершил вынужденную посадку, получив тяжёлые травмы, переломы, сотрясение мозга и ожоги. После длительного лечения вернулся в полк только в начале октября 1944 года и, хотя и ходил с тросточкой, но продолжил выполнять боевые вылеты.

В январе 1945 года гвардии подполковник А. Е. Голубов был выдвинут на повышение и назначен заместителем командира 303-й истребительной авиационной дивизии. В январе-апреле 1945 года вёл боевую работу в Восточно-Прусской наступательной операции. На этом посту встретил Победу. 

Анатолий Голубов к 15 апреля 1945 года совершил 355 успешных боевых вылетов, в 43 воздушных боях сбил 10 самолётов противника (по данным наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза; по данным книги М. Ю. Быкова «Победы сталинских соколов» сбил 8 самолётов лично и 2 в группе; а по данным его же позднейшего труда «Все асы Сталина» — сбил 7 самолётов лично, остальные победы не подтверждаются какими-либо оперативными и отчетными документами; в популярной литературе нередко встречаются утверждения о 14 личных победах А. Е. Голубова). Полк за период командования им А. Е. Голубевым выполнил 5190 успешных боевых вылетов, провел 279 воздушных боёв, в которых сбил 220 самолетов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в воздушных боях, Голубову Анатолию Емельяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

До 9 мая 1945 года выполнил ещё 2 боевых вылета (их общее число стало 357), но встреч в воздухе с авиацией противника не имел. За годы войны летал на истребителях ЛаГГ-3, Як-7, Як-9 и Як-3.

После окончания войны А. Е. Голубов продолжал службу в Военно-воздушных силах. До 1946 года служил заместителем командира 303-й истребительной авиационной дивизии (Белорусско-Литовский военный округ), затем направлен на учёбу в академию. В 1949 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С 1955 года генерал-майор авиации А. Е. Голубов — в запасе.

Жил в Москве. Умер 29 января 1978 года. Похоронен на  Москвы.

Награды 
 Герой Советского Союза (29.06.1945)
 Орден Ленина (29.06.1945)
 Четыре ордена Красного Знамени (23.07.1942, 19.02.1944, 15.06.1944, 19.11.1951)
 Орден Суворова 3-й степени (12.02.1944)
 Орден Александра Невского (24.03.1945)
 Орден Красной Звезды (6.11.1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Другие медали
 Награды иностранных государств

Отзывы сослуживцев 
Голубов обладал огромным опытом, истинным лётным мастерством. Все ведущие воздушные бойцы полка — его воспитанники. Анатолия Емельяновича Голубова с полным основанием можно назвать командиром, обладавшим особой мудростью наставника. Глубокие теоретические знания тактики боя он умело сочетал с практикой.

О командире полка говорили по-разному. Одни видели в нём человека большой силы воли, отваги и мужества. Другие обращали внимание на большую требовательность, которая каким-то образом уживалась в нём с добротой и чуткостью в обращении с подчинёнными. Третьи говорили о его умении расположить к себе человека. И все они по-своему были правы. Анатолий Емельянович — человек многогранный: добрый, твёрдый и решительный; строгий, требовательный и мягкий; простой и сложный; мудрый и открытый. Быть может, именно этими гранями человеческого характера и привлекал он людей. Он пользовался в полку исключительным авторитетом. К советам и предложениям подчинённых прислушивался внимательно. Если требовалось, мог возразить, но делал это с должным тактом, доброжелательно. Грубых слов от него никто не слышал.

Однажды русские нам рассказывали о необычайном случае, приключившемся с полковником Голубовым, командиром 18-го гвардейского авиаполка. Во время преследования на бреющем полете «мессера» его самолет загорелся, подбитый огнем зенитной артиллерии. В это время он летел со скоростью 400 километров в час. Голубов уменьшил скорость до 200, снизился, открыл фонарь кабины и выпрыгнул без парашюта из объятой пламенем машины.

— Он, конечно, погиб! — невольно вскрикиваем мы.

— Нет, он жив! — взволнованно говорит нам полковой врач, очевидец этого необыкновенного случая. — Голубов катился по земле более двадцати метров, потеряв сознание от страшного удара при падении.

Действительно, около полудня перед застывшими в строю летчиками 18-го полка и «Нормандии» приземляется «дуглас». Перед притихшим строем к самолету проносят на носилках полковника Голубова с перевязанной головой. Когда носилки оказываются около нас, огромным усилием воли он заставляет себя приподняться на локтях. Глубокие складки избороздили его мертвенно-бледное лицо. У него повреждены тазовые кости, сломано пять ребер, трещины на черепной коробке, все тело в сплошных ссадинах. Слабым, едва слышным голосом он, словно пришелец с того света, произносит слова, которые я никогда не смогу забыть:

— Товарищи летчики 18-го полка и вы, наши друзья — французы из «Нормандии»… Я сожалею, что вынужден вас покинуть. Но очень скоро я вернусь и буду с вами до окончательной победы. Поклянитесь мне, что вы свято выполните ваш долг! До скорой встречи, друзья! Слава Красной Армии!

В один голос мы выкрикиваем:

— Клянемся!..

Через шесть месяцев полковник вернулся к нам. Было тяжело смотреть, как он ковылял по полю, словно собранный из разрозненных частей. Но едва он немного поправился, как сразу же вылетел на очередное боевое задание во главе 18-го полка, сдержав таким образом данное им слово. Он командовал нами до окончательной победы. Этот человек сумел победить даже смерть.

Память 
 Бюст установлен на Аллее Героев посёлка Кантемировка.
 Могила Голубова на Кунцевском кладбище является объектом культурного наследия.
 Имя своего командира увековечено в музее Боевой славы 18-го гвардейского Витебского дважды Краснознамённого орденов Суворова II степени и ордена почетного легиона штурмового авиационного полка «Нормандия-Неман», базирующегося на аэр. Галенки Приморского края.

Примечания

Литература 
 
 
 Барсуков В. Н. Крылом к крылу. — М., Издательство ДОСААФ, 1981.
 Захаров Г. Н. Я — истребитель. — М.: Воениздат, 1985.
 Лукашин В. И. Против общего врага. — М.: Воениздат, 1976.
 Пинчук Н. Г. В воздухе — яки. — Минск: Беларусь, 1977.

Ссылки 
 
 Голубов Анатолий Емельянович на сайте «Советские асы» (имеется список побед и большое количество фотографий разных лет).
 Голубов Анатолий Емельянович на сайте «Красные соколы».
 Военная литература --Мемуары-- Барсуков В. Н. Крылом к крылу.

Выпускники Одесской военной авиационной школы пилотов
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба